

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Radkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Radkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów

Inne 
 Radkowice – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Radkowice-Kolonia